Muški košarkaški turnir na OI 1992. u Barceloni igrao se od 26. srpnja do 8. kolovoza. Na njemu je prvi put nastupila najjača momčad SAD-a, a odličja su osvojili i debitanti Hrvatska i Litva.

Turnir

Skupina A 

26. srpnja 1992.

27. srpnja 1992.

29. srpnja 1992.

31. srpnja 1992.

2. kolovoza 1992.

Skupina B 

26. srpnja 1992.

27. srpnja 1992.

29. srpnja 1992.

31. srpnja 1992.

2. kolovoza 1992.

Izbacivanje 

Športovi na OI 1992.
Košarka na Olimpijskim igrama